Niemcy:
 Kalau – dawna nazwa miasta Calau

Osoby:
 Edmund Kalau – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Calau